Zvolenská župa () může být:
 Zvolenská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Zvolenská župa (1918–1922) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Zvolenská župa (1923–1928) – územněsprávní celek v Československu v letech 1923–1928